Катя Кирилова Паскалева е българска актриса, най-известна с ролята си във филма „Козият рог“.

Биография 
Родена е в Петрич през 1945 г. През 1967 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Методи Андонов.

Творческият ѝ път започва в Пазарджишкия театър. Следват Драматичен театър „Йордан Йовков“ Толбухин (1969 – 1970), Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив, Театър „София“ (1976 – 1984), Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (1985-).

На Стената на славата пред Театър 199 има пано с нейните отпечатъци.

Прави забележителни роли в киното – „Козият рог“, „Матриархат“, „Звезди в косите, сълзи в очите“, „Вилна зона“, „Спирка за непознати“, „Бедният Лука“ и много други.

Член на СБФД.

В края на живота си подготвя моноспектакъла „Скитница“.

През 2002 г. умира след продължително боледуване от рак на гърлото с метастази в белите дробове. Погребана е в Централните софийски гробища.

Името „Катя Паскалева“ носят улици във Варна и в Петрич.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1974).
 „Награда за женска роля“ за ролята на (Мария) в Козият рог (Панама, Панама, 1972).
 Наградата „Фемина“ за ролята на (Мария) във филма Козият рог (Брюксел, Белгия, 1973).
 Отличие „за принос в развитието на световното кино“ (Карлови Вари, Чехословакия, 1976).
 „Награда за женска роля“ за ролята на (Стефка) във филма Вилна зона (Варна, 1976).
 „Наградата за женска роля“ на СБФД за ролята на (майката) във филма Памет (1986).
 „Наградата за поддържаща женска роля“ (колективна) за филма Ева на третия етаж (Карлови Вари, Чехословакия, 1987).
 „Аскеер за водеща женска роля“ за „Месарят вътре в стаята“ (1991).

Театрални роли 
 „Албена“
 „Океанът“
 „Както ви се харесва“

 ТВ театър
 „Мадам Сан Жен“ (1986) (Викториен Сарду)
 „Над морското равнище“ (1977) Иван Радоев

Филмография

Източници 

 Павел Павлов. „Пленени от спомена“. ИК „СЕМА – РШ“, София, 2005
 Павел Павлов. „Слуга на две господарки или щрихи към незавършения портрет на телевизионния театър“. ИК „СЕМА – РШ“, София, 2005

Външни препратки 

 От и за Катя Паскалева в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България
 Георги Тошев и Всичко за Катя, Биография и интервю , interview.to, ноември 2015
  
  Катя Паскалева в КиноПоиск
  Катя Паскалева в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български творци от Македония
Възпитаници на НАТФИЗ
Заслужили артисти (България)
Носители на Аскеер
Родени в Петрич
Починали в София
Хора с архиви в Централния държавен архив
Починали от рак